66-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 75 километров состоялась 16 сентября 2000 года. Изначально победу одержал американский велогонщик Лэнс Армстронг, но в 2012 году все его результаты были аннулированы. Перераспределения мест не производилось..

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Гран-при Наций 2000 на FirstCycling
 
 
  

2000 год в велоспорте
Спорт во Франции в 2000 году
Сентябрь 2000 года